Urbaneja peut désigner :

Patronymes 
 Diego Bautista Urbaneja (1782-1856) : avocat et militaire vénézuélien ;
 Fernando González Urbaneja (1950) : journaliste et analyste économique espagnol ;
 Luis Manuel Urbaneja (1873-1937) : journaliste et écrivain vénézuélien ;
 Juan Bautista Urbaneja : homme politique et président de la République du Venezuela de janvier à .

Toponymes 
 Diego Bautista Urbaneja : municipalité de l'État d'Anzoátegui au Venezuela.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme